Кяревере (Kärevere) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Кяревере — село у волості Тарту повіту Тартумаа.
 Кяревере — село у волості Пиг'я-Сакала повіту Вільяндімаа.
 Кяревере — село у волості Тюрі повіту Ярвамаа.